Slovo trnovec má více významů:

 Trnovec – rod rostlin z čeledi řešetálkovitých
 Trnovec (okres Skalica) – slovenská obec v okrese Skalica
 Trnovec nad Váhom – slovenská obec v okrese Šaľa
 Trnovec Bartolovečki – sídlo a opčina ve Varaždinské župě v Chorvatsku
 Liptovský Trnovec – slovenská obec v okrese Liptovský Mikuláš
 Trnovec (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Uherské Hradiště

Související články 
 Trnovník – rod rostlin z čeledi bobovitých
 Trnovník akát – listnatý strom